Der FK Sileks Kratovo ist ein Fußballverein aus der Stadt Kratovo in Nordmazedonien.

Geschichte 
Der 1965 gegründete Verein spielte bis 1991 in den unteren jugoslawischen Ligen und erreichte als größter Vereinserfolg das Viertelfinales des nationalen Pokals in der Saison 1989/90, wo man mit 1:1 und 1:4 an NK Osijek auscheiterte. Seit 1992 spielte der Klub nach der Gründung Mazedoniens mit zwei Unterbrechungen in der Prva Makedonska Liga und gewann dort bisher 1996, 1997 und 1998 die Meisterschaft sowie den Pokal in den Jahren 1994, 1997, 2021.

Alle Spielzeiten seit 1992 

 Die Saison 2019/20 wurde wegen der COVID-19-Pandemie nach dem 23. Spieltag abgebrochen.

Erfolge 
 Nordmazedonischer Meister: 1996, 1997, 1998
 Nordmazedonischer Pokalsieger: 1994, 1997, 2021

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele in dem 1.800 Zuschauer fassenden Sileks-Stadion in Kratovo aus.

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Informationen zum Verein auf macedonianfootball.com
 

Nordmazedonischer Fußballverein
Sileks Kratovo
Opština Kratovo